Олександропільська сільська рада — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Олександропільська сільська рада — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Олександропільська сільська рада — Донецька область, Ясинуватський район
 Олександропільська сільська рада — Луганська область, Білокуракинський район